Игл има више значења:
 Округ Игл (Колорадо)
 Игл (Ајдахо)
 Игл (Аљаска)
 Игл (Висконсин)
 Игл (Колорадо)
 Игл (Мичиген)
 Игл (Небраска)